Antenne steht für:

 Antenne, eine technische Vorrichtung zum Senden und Empfangen elektromagnetischer Wellen
 Antenne (Fernsehsendung), ein Infomagazin des Schweizer Fernsehens
 Antenne (Fluss), Nebenfluss der Charente in Frankreich
 die Fühler von Gliederfüßern, siehe Fühler (Biologie)
 Stab auf dem Volleyballnetz, siehe Volleyball #Netz und Pfosten
 Themenmagazin und Programmzeitschrift des Evangeliumsrundfunks, siehe ERF Medien (Deutschland)#Literatur
 eine lokale Teilvereinigung des europäischen Studentenforums Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe

Siehe auch:
 Antenna
 Antennen-Insel in der Antarktis